Yeşilhisar () ist der Name mehrerer Orte in der Türkei.

Landkreise:
 Yeşilhisar (Kayseri) in der Provinz Kayseri

Gemeinden:
 Yeşilhisar (Hocalar) im Landkreis Hocalar der Provinz Afyonkarahisar

Dörfer:
 Yeşilhisar (Boğazlıyan) im Landkreis Boğazlıyan der Provinz Yozgat
 Yeşilhisar (Bulancak) im Landkreis Bulancak der Provinz Giresun
 Yeşilhisar (Dinar) im Landkreis Dinar der Provinz Afyonkarahisar
 Yeşilhisar (Patnos) im Landkreis Patnos der Provinz Ağrı
 Yeşilhisar (Savaştepe) im Landkreis Savaştepe der Provinz Balıkesir